Васи́лий Арсе́ньев:
 Арсеньев, Василий Дмитриевич (1755—1826) — московский губернский предводитель дворянства.